Olli Muotka (ur. 14 lipca 1988) – fiński skoczek narciarski i kombinator norweski, zawodnik klubu Ounasvaaran hiihtoseura, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2007) oraz mistrzostw świata w lotach narciarskich (2010).

W sezonie 2009/2010 znalazł się w fińskiej „Grupie Vancouver”. Jego najlepszym osiągnięciem w Pucharze Świata jest 14. miejsce na skoczni Ōkurayama w Sapporo, które zajął 16 stycznia 2010. Były to jego pierwsze punkty Pucharu Świata.

Swój rekord życiowy w długości skoku ustanowił 12 lutego 2011 podczas serii próbnej przed konkursem Pucharu Świata w Vikersund i wynosi on 226 m.

We wrześniu 2017 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty O. Muotki na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty O. Muotki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2012  Vikersund – 30. miejsce
 Drużynowo
 2010  Planica – brązowy medal
 2012  Vikersund – 8. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio – 8. miejsce
 2008  Zakopane – 55. miejsce
 Drużynowo
 2007  Tarvisio – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010/2011 – 52.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010 – 31.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010 – 51.
 2012 – 61.
 2013 – 34.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010 – 48.

Lotos Poland Tour 
 2011 – 47.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007/2008 – 83.
 2008/2009 – 109.
 2009/2010 – 77.
 2010/2011 – 44.
 2011/2012 – 62.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Engelberg – 27 grudnia 2010 (1. miejsce)
  Engelberg – 28 grudnia 2010 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2012: 29.
 2013: 53.
 2014: 42.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Kuopio – 17 sierpnia 2014 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 178.
 sezon 2007/2008: 10.
 sezon 2012/2013: 23.
 sezon 2014/2015: 20.
 sezon 2016/2017: 169.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Kuopio – 26 stycznia 2008 (2. miejsce)
  Kuopio – 27 stycznia 2008 (1. miejsce)
  Kuopio – 8 sierpnia 2012 (2. miejsce)
  Kuopio – 9 sierpnia 2012 (2. miejsce)
  Kuopio – 14 sierpnia 2014 (1. miejsce)
  Kuopio – 15 sierpnia 2014 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 93.
 sezon 2005/2006: 78.
 sezon 2006/2007: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka Olli Muotki na oficjalnej stronie FIS-u (skoki) 
 Sylwetka Olli Muotki na oficjalnej stronie FIS-u (kombinacja norweska) 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Fińscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1988
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Rovaniemi